Municipio de Wharton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wharton (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Wharton (condado de Fayette, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Wharton (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.